Geografia:
 Qataba o Kataba, ciutat del Iemen, governació d'Ibb
 Kataba, ciutat de Zàmbia, Província Occidental, districte de Sesheke, de nom original Kataba Masamba